Алексей Шумилин:
 Шумилин, Алексей Фёдорович (в монашестве Авраам; 1761—1844) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Шумилин, Алексей Александрович (1936—2021) — генерал-лейтенант, деятель советской и российской космонатики, Герой Социалистического Труда.